Landtagswahlkreis 138 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hamm I (2000)
 Landtagswahlkreis Unna III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Gütersloh I – Paderborn II (1975)
 Landtagswahlkreis Wiedenbrück I – Paderborn II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Stadt-Nordwest (1947 bis 1962)